Santa Clara Creek ist der Name mehrerer Bäche in den Vereinigten Staaten:

 Santa Clara Creek (Colorado)
 Santa Clara Creek (New Mexico)
 Santa Clara Creek (Texas)